Heinecke ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Heinecke (* 1957), deutsche Handballspielerin
 Daniel Heinecke (* 1986), deutscher Volleyballspieler
 Erfrid Heinecke (1898–1968), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Gabi Heinecke (* 1947), deutsche Schauspielerin

 Niklas Marc Heinecke (* 1987), deutscher Schauspieler
 Oskar Heinecke (1878–1945), deutscher Konteradmiral
 Regine Heinecke (1936–2019), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Wolf Heinecke (1929–2022), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Heineke
 Heineccius
 Heinecker
 Heincke
 Heinicke